Salamandre peut faire référence à :

Biologie 

 Salamandre (amphibien), nom donné en français à plusieurs espèces d'amphibiens urodèles, avec par exemple :
 la Salamandre commune ou Salamandre tachetée, espèce noire et jaune, la plus répandue en Europe.
 la Salamandre noire, une espèce alpine.

Symbolique 

 Salamandre (animal légendaire), animal mythique capable de vivre dans le feu et de l'éteindre, symbole notamment utilisé en alchimie et en héraldique. François  l'adopte comme corps de devise avant même son accession au trône.

Circulation et récupération de la chaleur 

 Salamandre, un poêle en fonte, mobile, à combustion lente, fabriqué entre 1883 et 1953.
 Salamandre, un dispositif de récupération de chaleur dans les foyers ouverts (cheminées), par circulation dans un corps en fonte, d'air ambiant par convection.
 Salamandre, un ustensile de cuisine servant à réchauffer, gratiner ou cuire des préparations.

Opérations militaires 

 Salamandre noire, nom d'une fausse organisation terroriste chargée en 2002 de simuler dans le cadre des exercices militaires de sécurité civile d'Excom 2002 dans l'Aude, un détournement d'avion, une attaque d'une usine chimique type AZF et une prise d'otages dans une cimenterie.
 Division Salamandre, brigade française chargée d'une mission de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine à la suite de l'accord de Dayton.
 Opération Salamandre, mission de l'armée française à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak.

Toponymes 
 Rivière Salamandre, un affluent de la rivière Broadback laquelle se déverse dans la baie de Rupert, au sud de la baie James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Lac Salamandre, lac de tête de la rivière Broadback laquelle se déverse dans la baie de Rupert, au sud de la baie James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Société 
 Salamandre, société de stratégie ;
 Revue Salamandre, publication sur la nature.

Romans, films et série 
 
 Salamandre, une série belge de langue néerlandaise

Notes et références